The Jeff Beck Group — британская рок-группа, созданная в Лондоне в январе 1967 года гитаристом Джеффом Беком, бывшим участником группы Yardbirds. Их новаторский подход к тяжёлому звучанию блюза и R'n'B оказал немалое влияние на популярную музыку.

История

1966—1969 
The Jeff Beck Group была создана в Лондоне в начале 1967 года Джеффом Беком после его ухода из группы Yardbirds. Кроме самого Бека, группа включала вокалиста Рода Стюарта, ритм-гитариста Ронни Вуда; бас-гитаристы и барабанщики в ней регулярно менялись.

Первыми басистами были Джет Харрис и Дэйв Амброз, барабанщиками Клем Каттини и Вив Принс. Состав был непостоянным, в частности, сменилось не менее четырёх барабанщиков пока, в конечном итоге Бек не остановил выбор на Эйнсли Данбаре, а Рон Вуд был переведён на бас. Этот состав провёл большую часть 1967 года в выступлениях по клубам Великобритании и появился несколько раз на BBC Radio. Бек подписал личный контракт с продюсером и менеджером Микки Мостом, которые не были заинтересованы в группе, а только в Беке как сольном исполнителе.

В течение 1967 года группа выпустила три сингла в Европе и два в США. Первый и самый успешный сингл "Hi Ho Silver Lining" (достиг #14 в UK Singles Chart) на второй стороне содержал инструментальную композицию "Beck's Bolero", которая была записана несколькими месяцами ранее при участии Джимми Пейджа на ритм-гитаре, Джон Пол Джонса на бас-гитаре, Кита Муна на ударных и Ники Хопкинса на фортепиано.

В 1968 году вместо Данбара за ударную установку сел Мики Уоллер, ранее игравший в John Mayall & the Bluesbreakers. В новом составе в этом же году группа выпустила дебютный долгоиграющий альбом под названием Truth, который стал одной из лучших работ во всей карьере Бека. Альбом достиг # 15 в США. В записи этого альбома, помимо основных членов группы, приняли участие Кит Мун, Джон Пол Джонс и Ники Хопкинс. Считается, что звучание этого альбома стало своеобразным ориентиром для первого альбома группы Led Zeppelin. А композиция Уилли Диксона You Shook Me, которая вошла в Truth и которую Джимми Пэйдж немного позже включил в альбом Led Zeppelin, стала причиной многолетней обиды Джеффа Бека на Пэйджа.

Спустя некоторое время Мики Уоллер был заменен на Тони Ньюмэна (Tony Newman), а клавишник Ники Хопкинс, участвовавший в записи Truth, стал полноправным участником группы. В июне 1969 года в новом составе группа выпустила свой второй альбом Beck-Ola, также оказавшийся весьма успешным. В августе 1969 года Jeff Beck Group должна была принять участие в знаменитом музыкальном фестивале в Вудстоке, однако выступление группы не состоялось. За несколько дней до фестиваля Ники Хопкинс покинул группу, и остальные участники решили не продолжать без него. Тем не менее Хопкинс в конце концов сыграл на Вудстоке с Jefferson Airplane.

1970—1972 
В конце 1970 года состав группы полностью изменилсяː из неё ушли все прежние музыканты, и вместо них Бек принял новых. В частности, новым ударником группы стал Кози Пауэлл, а место Рода Стюарта занял Бобби Тенч (Bobby Tench). В 1971 году Бек попал в автомобильную аварию, которая на три месяца выбила его из нормальной жизни. О третьем альбоме Rough and Ready, записанном сразу после того, как Бек выписался из больницы, сам Бек говорит, что хотел бы, чтобы тот куда-нибудь исчез. Запись альбома проходила в то время, когда Джефф не до конца восстановился после аварии, и альбом получился неудачным.

В мае 1972 года был выпущен четвёртый альбом под названием Jeff Beck Group. Так же, как и предшественник, он не снискал большой популярности у современников. Однако по мнению журнала Classic Rock, он является одним из лучших рок-альбомов 1972 года.

24 июля 1972 года группа была официально распущена, при этом менеджментом было сделало следующее заявление: «Слияние музыкальных стилей различных участников было успешным с точки зрения отдельных музыкантов, но они не чувствовали, что это привело к к созданию нового музыкального стиля такой силы, которую они искали изначально».

Дискография 
 1968 — Truth
 1969 — Beck-Ola
 1971 — Rough and Ready
 1972 — Jeff Beck Group

Примечания 

Источникиː

Ссылки 
  Сайт http://www.jeffbeckmusic.com
 Сайт http://www.jeffbeck.com 
 Очерк в газете «Музыкальная правда»

Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1967 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1972 году
Хард-рок-группы Великобритании
Блюзовые группы из Великобритании
Сайкобилли-группы
Исполнители Epic Records
Исполнители CBS Records